Naselja u BiH
 Vraca (Novo Sarajevo, BiH), naselje podijeljeno među općinama Novo Sarajevo (FBiH) i Istočno Novo Sarajevo (RS)
 Donja Vraca, naselje u općini Zenica
 Gornja Vraca, naselje u općini Zenica

Bugarska
 Vraca (Bugarska), grad na sjeverozapadu Bugarske
 Oblast Vraca

Kosovo
 Vraca (planina), planina na Kosovu